Sainte-Lucie est un nom propre qui désigne  :

Fête 
 Sainte-Lucie (fête), fête de la lumière célébrée le  dans les pays scandinaves, plus particulièrement la Suède.

Saintes 
Sainte Lucie désigne plusieurs saintes et bienheureuses, classées ci-dessous par ordre chronologique de la date de fête. La plus célèbre est Lucie de Syracuse (fêtée le ).

 Lucie Yakichi († 1622), bienheureuse, martyre au Japon ; fêtée le 19 février.
 Lucie Yi Zhenmei († 1862), laïque chrétienne chinoise, catéchiste, martyre en Chine, sainte ; fêtée le 19 février.
 Lucie Filippini († 1732), née en Toscane, fondatrice de l'Institut des Maîtresses pieuses ; fêtée localement le 25 mars.
 Lucie de Lyon, veuve lyonnaise qui recueillit saint Alexandre et saint Epipode ; fêtée par l'Église orthodoxe le 22 avril.
 Lucie Yun Un-hye († 1801), laïque chrétienne, martyre en Corée, bienheureuse, fêtée le 14 mai.
 Lucie Pak Hui-sun († 1839), laïque, martyre en Corée ; fêtée le 24 mai.
 Lucie de Rome (vierge) († vers 301), vierge, avec 21 compagnons, martyrs à Rome ; fêtés par l'Église orthodoxe le 25 juin. 
 Lucie Wang Cheng († 1900), et trois Marie : Marie Fan Kun, Marie Chi Yu et Marie Zheng Xu, jeunes martyres orphelines en Chine, dans la province de Hebei ; fêtées le 28 juin.
 Lucie de Cyrène  (), avec Cyprille et Aroa, martyres à Cyrène en Libye ; fêtées par l'Église orthodoxe le 4 juillet et par l'Église catholique romaine localement le 5 juillet. 
 Lucie de Campanie († vers 301), et d'autres martyrs en Campanie, fêtés par l'Église orthodoxe le 6 juillet.
 Lucie Kim Nusia († 1839), laïque coréenne, martyre, sainte ; fêtée le .
 Lucie Bufalari († vers 1350), bienheureuse, née à Castel Porziano, près de Rome, sœur du bienheureux Jean de Rieti, oblate de Saint-Augustin et supérieure de son couvent à Amelia en Ombrie ; fêtée le 27 juillet. 
 Lucie de Rome (veuve) († vers 303), veuve, et son fils spirituel Géminien, martyrs à Rome sous Dioclétien et Maximien ; fêtés par l'Église orthodoxe le 17 septembre. 
 Lucie d'Écosse († ?), originaire d'Écosse, de sang royal, ermite dans une grotte près de Sampigny en Lorraine, fêtée localement le 19 septembre.
 Lucie de Caltagirone († vers 1400), religieuse clarisse du Tiers-Ordre régulier de Saint-François, à Salerne en Campanie ; fêtée le 26 septembre.
 Lucie Kim († 1839), laïque coréenne, martyre, sainte ; fêtée le .
 Lucie Rucellai († 1520), Lucie Bartolini Rucellai, bienheureuse, Tertiaire dominicaine ; fêtée le 29 octobre.
 Lucie de Settefonti (), bienheureuse, née à Bologne en Italie, moniale bénédictine camaldule à Settefonti ; fêtée localement le 7 novembre.
 Lucie de Narni († vers 1544), bienheureuse, originaire de l'Ombrie, tertiaire dominicaine ; fêtée le 15 novembre. 
 Lucie († 1420), tertiaire dominicaine, née en France, suivit saint Vincent Ferrier en Espagne ; fêtée localement le 3 décembre. 
 Lucie de Syracuse († 305), la plus connue, vierge et martyre à Syracuse en Sicile ; fêtée le 13 décembre.
 Lucie Khambang († 1940), avec Agnès Phila et leurs compagnes de la Congrégation des Amantes de la Croix, bienheureuses, religieuses martyres en Thaïlande ; fêtées le 26 décembre.

Botanique 
 Sainte Lucie désigne une variété de prunus : le Prunus mahaleb, dit bois de sainte Lucie.

Toponyme 
 Lac Sainte-Lucie, Afrique du Sud
 Île Sainte-Lucie, île de France
 Sainte-Lucie, État des Antilles
 Comté de Sainte-Lucie de l'État américain de Floride
 Port Sainte-Lucie, ville du comté de Sainte-Lucie
 Sainte-Lucie-de-Tallano
 Sainte-Lucie-des-Laurentides
 Sainte-Lucie-de-Beauregard
 Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio
 Sainte-Lucie (Lozère)

Références
 

Lucie